Сте́фани Линн Ни́зник (; 20 мая 1967, Бангор, Мэн, США — 23 июня 2019, Энсино, Калифорния, США) — американская .

Биография и карьера 
Стефани Линн Низник родилась 20 мая 1967 года в Бангоре (штат Мэн, США), став старшим ребёнком в семье. У неё был младший брат Дэвид. Она была отличницей и студенткой по обмену, стипендиатом Национальной программы стипендий за заслуги и получала стипендию Анджера Б. Дьюка в Университете Дьюка. Она была приглашена для участия в летней программе генетических исследований в лаборатории Джексона. Её целью было стать генетиком, но в итоге она решила заняться актёрским мастерством. Она с отличием окончила Университет Дьюка в Дареме, штат Северная Каролина, получив степень по театральному мастерству и русскому языку.

С 1994 по 2009 год Низник сыграла в 38-ми фильмах и телесериалах. Она была наиболее известна по роли Нины Фини в телесериале «Любовь вдовца». Среди других работ Низник на телевидении гостевые роли в таких сериалах, как «Доктор Куин, женщина-врач», «Профайлер», «Скользящие», «Военно-юридическая служба», «Фрейзер», «Эпоха», «Звёздный путь: Энтерпрайз», «Пропавший» и «Диагноз: убийство». Также сыграла одну из основных ролей в боевике 1995-го года «» и драме 2007-го года «». Она также появилась в фильмах «Звёздный путь: Восстание» и «Райское наслаждение», а также телесериале «Остаться в живых».

В 2008 году Низник стала одним из соучредителей «Four Winds Heart-Centered Healing».

Низник скончалась 23 июня 2019 года в Энсино, штат Калифорния, через месяц после своего 52-летия. Согласно отчёту коронера Лос-Анджелеса, смерть наступила в результате хронической болезни печени и хронического употребления алкоголя. У неё остались мать, отчим, брат и многочисленные родственники. На момент смерти жила с двумя собаками — Нуклеусом и Джейком.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Мемориальной средней школы Джона Бапста
Выпускники университета Дьюка
Умершие от болезни печени
Киноактрисы США